Hemslavinnor kan syfta på

 Hemslavinnor – en dansk pjäs av Axel Frische och Christian Bogø från 1920, originaltitel Den ny Husassistent
 Hemslavinnor (film, 1923) – en svensk stumfilm från 1923 i regi av Ragnar Widestedt
 Hemslavinnor (film, 1933) – en svensk film från 1933 i regi av Ragnar Widestedt

Se även 
 Vi hemslavinnor – en svensk film från 1942 i regi av Schamyl Bauman